Ђурђево је насеље у општини Рача, у Шумадијском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 549 становника.

Овде се налази Запис Ђорђевића храст (Ђурђево).

Демографија 
У насељу Ђурђево живи 619 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 47,6 година (46,0 код мушкараца и 49,2 код жена). У насељу има 225 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,23.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Рачи
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији